

Топоніми

Лі — район у Лондоні
 Лі — річка у Лондоні

Лі — низка округів
 Лі — місто, штат Флорида
 Лі — місто, штат Мен
 Лі — місто, штат Массачусетс
 Лі — місто, штат Нью-Гемпшир
 Лі — місто, штат Нью-Йорк
 Лі — селище, штат Іллінойс
 Лі — переписна місцевість, штат Массачусетс

Лі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр

Прізвище 

 Андерс Лі ( 1990) — американський хокеїст.
 Лі Артур Климентович (1984—2014) — сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Лі Бо — китайський поет.
 Брендан Лі (1999) — американський професійний боксер.
 Брендон Лі (1965—1993) — американський актор.
 Брюс Лі — китайський актор, майстер бойових мистецтв.
 Вів'єн Лі — англійська акторка.
 Вілліс Огастес Лі — віцеадмірал ВМС США під час Другої світової війни.
 Вільям Лі (1895—1948) — американський воєначальник, генерал-майор.
 Вільям Лі (1956) — американський професійний боксер.
 Вільям Лі (1959) — американський політичний діяч.
 Лі Віталій Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лі Даоюань — стародавній китайський географ.
 Лі Ден Хуей — 4-й президент Республіки Китай.
 Джанет Лі (1927—2004) — американська акторка, номінантка на премію «Оскар» та володарка «Золотого глобусу».
 Джиз Лі — американська порноакторка.
 Енді Лі (1984) — ірландський професійний боксер.
 Йонна Лі ( 1981) — шведська співачка, автор-виконавець, музичний продюсер, засновниця та головна учасниця аудіовізуального проекту iamamiwhoami.
 Лі Кашин — мільярдер, найбагатша людина Азії.
 Лі Кецян — прем'єр Держради КНР.
 Крісті Лі — канадська порноакторка.
 Неллі Лі — оперна співачка та педагог.
 Лі Нін — китайський гімнаст, підприємець, триразовий олімпійський чемпіон.
 Лі Павло Романович (1988—2022) — український актор та музикант.
 Лі Пен — прем'єр Держради КНР.
 Роберт Едвард Лі — американський військовий.
 Лі Сунні — китайська борчиня вільного стилю, чемпіонка Азії.
 Лі Сяньнянь — китайський державний діяч, голова КНР у 1983—1988 роках.
 Стен Лі — американський письменник, редактор і видавець.
 Френсіс Лі — англійський футболіст, нападник у 1960-х та 1970-х роках.
 Лі Хуань — голова уряду Республіки Китай.
 Лі Хуаньчжі — китайський композитор, диригент, музикознавець.
 Лі Хуей (1985) — китайська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, дворазова чемпіонка Азії.
 Лі Цзунжень — китайський військовик, державний і політичний діяч, виконував обов'язки президента Республіки Китай.
 Лі Чуньфен — китайський математик, астроном, історик часів династії Тан.
 Лі Юаньхун — китайський державний і політичний діяч, тричі обіймав пост президента Китайської Республіки.
 Лі Янян — китайський борець греко-римського стилю, чемпіон світу, бронзовий призер чемпіонату Азії, учасник Олімпійських іго.

 Лі Олександр Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Інше 
 Лі — китайська одиниця вимірювання довжини.
 Лі — автохтони острова Хайнань

Див. також 
 Лі (корейське прізвище)
 Li (значення)

Китайські прізвища